Il Campionato Carioca 2011 è stata la centodecima edizione del Campionato Carioca.

Squadre partecipanti

Taça Guanabara

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Taça Rio

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale 

2011
Calcio nel 2011